Název Olešovice má více sídel:
 Olešovice (Úterý), část města Úterý v okrese Plzeň-sever
 Olešovice (Kamenice), část města Kamenice v okrese Praha-východ

Podobné názvy 
 Holešovice (rozcestník)
 Olšovice